Андре́йченко — прізвище. Відомі носії:
 Андрій Андрейченко:
 Андрейченко Андрій Анатолійович — радянський та український футболіст.
 Андрейченко Андрій Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андрейченко Володимир Павлович — білоруський державний і політичний діяч.
 Андрейченко Максим Павлович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андрейченко Наталія Едуардівна — російська актриса театру і кіно.
 Андрейченко Семен Семенович — український скульптор.
 Андрейченко Сергій Вадимович — доктор біологічних наук, професор.

Див. також 
 Андрійченко

Українські прізвища
Прізвища на -енко